Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 489 dans le monde.

 Route fédérale 489 en Allemagne
 Route nationale 489 en France